Веприн — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Веприн — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Веприн — деревня в Клинцовском районе Брянской области.

Украина 
 Веприн — село в Радомышльском районе Житомирской области.